Plusieurs basiliques ont été nommées basilique Notre-Dame-de-l’Assomption en l’honneur de l’Assomption de Marie.

En Italie 
Beaucoup de basiliques en Italie utilisent ce vocable () :
 la basilique  d’Adria ;
 la basilique  d’Alcamo ;
 la basilique patriarcale Notre-Dame-de-l’Assomption d’Aquilée ;
 la basilique Notre-Dame-de-l’Assomption d’Atri (également cocathédrale) ;
 la basilique  de Botticino ;
 la basilique Notre-Dame-de-l’Assomption de Castel di Sangro ;
 la basilique  de Camogli ;
 la basilique-cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Carpi ;
 la basilique  de Clusone ;
 la basilique-cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Crotone ;
 la basilique  de Gandino ;
 les deux basiliques Notre-Dame-de-l’Assomption de Gênes :
  dans le quartier de Sestri Ponente, 
  sur la colline de  ;
 la basilique-cathédrale de la Vierge-de-l’Assomption () de Lodi ;
 la basilique-cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Lucera ;
 la basilique  de Muggia ;
 la basilique-cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Nardò ;
 la basilique-cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Padoue ;
 la basilique Notre-Dame-de-l’Assomption de Torcello (également ancienne cathédrale).

Dans d’autres pays 
Dans d’autres pays, on trouve également :
 la basilique-cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Cuzco au Pérou ;
 la basilique Notre-Dame-de-l’Assomption de Cortenbosch en Belgique ;
 la basilique-cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption d’Évora au Portugal ;
 la basilique Notre-Dame-de-l’Assomption de La Guerche-de-Bretagne en France ;
 la basilique Notre-Dame-de-l’Assomption de Lekeitio en Espagne ;
 la basilique Notre-Dame-de-l’Assomption de Maastricht aux Pays-Bas ;
 la basilique-cathédrale  de Mariana au Brésil ;
 la basilique Notre-Dame-de-l’Assomption de Nice en France ;
 la basilique-cathédrale  de Popayán en Colombie ;
 la basilique-cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Santiago de Cuba à Cuba ;
 la bsilique  de Sopetrán en Colombie ;
 la basilique-cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Zacatecas au Mexique ;
 la basilique Notre-Dame-de-l’Assomption de Zwolle aux Pays-Bas.

On trouve également des basiliques sous des vocables proches :
 la basilique de l’Assomption-de-la-Sainte-Vierge-Marie de Brno en Tchéquie ;
 la  de Colmenar Viejo en Espagne ;
 la basilique-cathédrale de l’Assomption-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie de Lviv en Ukraine ;
 la  basilique-cathédrale de l’Assomption-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie de Płock en Pologne ;
 la  de Székesfehérvár en Hongrie.

Voir aussi 
 
 
 
 

~NotreDameAssomption
NotreDameAssomption